Kiko es un hipocorístico del nombre Francisco. Como tal, es el apodo de:
 Kiko Argüello (n. 1939), laico católico español, fundador del Camino Neocatecumenal;
 Kiko Femenía (n. 1991), futbolista español;
 Kiko Hernández (n. 1976), presentador de televisión español;
 Kiko Matamoros (n. 1955), colaborador de televisión español;
 Kiko Narváez (n. 1972), futbolista español;
 Kiko da Silva (n. 1979), historietista español.
 Kiko Rivera (n. 1984), hijo de Isabel Pantoja

Como apodo, también puede referirse a otras personas cuyo nombre no es Francisco:
 Kiko Ledgard (1918-1995), presentador de televisión y actor peruano;
 Kiko Loureiro (n. 1972), guitarrista brasileño;
 Roger Camille, Kiko (1936-2006), historietista belga.
 Kiko, un personaje de ficción en la serie de televisión El Chavo del Ocho.
 Kiko, cantante mexicano.
Finalmente, también es el nombre de pila de:
 Kiko Kawashima, (n. 1966), princesa imperial japonesa;

Asimismo, se puede referir a:
 Kikos, granos de maíz tostados o fritos.

Referencias